Иванченков — русская фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Иванченков, Александр Сергеевич (род. 1940) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
 Иванченков, Дмитрий Сергеевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

См. также 
 Иванченко